Bryggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bryggtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (23,3 ha)
Bryggtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (4,43 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn